South Western (concessie) - spoorconcessie in Engeland
 South Western Railway (Engeland) - spoorwegonderneming
 South Western Railway (India) - spoorlijn
 South Western Railway (West-Australië) - spoorlijn